Adrian Bellani (1982- ), acteur américain hispanique.
 Hicham Bellani (1979- ), athlète marocain, spécialiste des 3 000 et 5 000 mètres.